Сен-Панкрас () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Сен-Панкрас () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя